Námořní šarvátka ze srpna 1702 byla nerozhodnou námořní bitvou, jež se odehrávala mezi 19. a 25. srpnem 1702 starého datovacího systému mezi anglickou eskadrou pod viceadmirálem Johnem Benbowem a francouzskou pod velením admirála Jeana du Casse. Ke střetu došlo u mysu Santa Marta na dnešním pobřeží Kolumbie v Jižní Americe, během války o španělské dědictví .  Benbow energicky napadl francouzskou eskadru, jenže nesouhlas většiny jeho kapitánů podpořit tuto akci umožnilo du Cassovi uniknout. Benbow během konfliktu přišel o nohu a asi o dva měsíce později nemocný zemřel. Dva z kapitánů byli usvědčeni ze zbabělosti a zastřeleni.

Benbowovo přesvědčení pronásledovat Francouze, v tom, co se ukázalo jako jeho poslední boj, bylo obdivuhodné pro tehdejší veřejnost. Průběh bitvy inspiroval řadu písní, obvykle nazývaných jako Admiral Benbow nebo Brave Benbow, které byly stále oblíbené mezi britskými námořníky ještě o více než století později.

Před šarvátkou 
Po vypuknutí války o španělské dědictví byl Benbow poslán do Západní Indie s malou eskadrou a úkolem ochránit tamní španělské majetky před Francouzy. Du Casse byl poslán do Cartageny s eskadrou, aby potvrdil její věrnost Filipu V. Benbow se je vydal polapit.

Průběh bitvy 
19. srpna 1702 se Benbowova flotila střetla s Francouzi podél břehů Kolumbie, u Santa Marty, kousek na východ od ústí řeky Rio Magdaleny. Benbow vele ze své vlajkové lodi, Bredy, nařídil své eskadře, aby se zapojila, ale lodě Defiance a Windsor byly opodál a nevykazovaly žádný velký spěch. Musely by dostat rozkaz, aby zrychlily. Benbow měl v úmyslu počkat, až Defiance připluje, avšak Falmouth zahájila střetnutí tím, že ve čtyři hodiny zaútočila na fregatu a Windsor na loď vedle ní. Breda se přidala, ale Defiance a Windsor se po několika útocích oddělily a nechaly Bredu pod palbou Francouzů, bitva pokračovala až do noci.  Breda a Ruby pronásledovaly Francouze celou noc, zatímco zbytek eskadry bloudil. 

Pronásledování pokračovalo i 20., přičemž Breda a Ruby střílely ze zbraní, jak jen mohly. Když se Ruby znovu zapojila ráno 21., byla těžce poškozena; Defiance a Windsor odmítly pokračovat, i když byly před poslední francouzskou lodí.  Greenwich se potopila o pět mil za nimi. 22. Loď Breda zajala galéru Anne, původně anglickou loď zajatou Francouzi. Poškozená Ruby dostala rozkaz vrátit se do Port Royal . 

Během noci 24. Benbow sám napadl jednu z nepřátelských lodí, když mu řetězová střela zranila pravou nohu, vrátil se na horní palubu, jak jen to bylo možné. Fogg, kapitán vlajkové lodi, rozkázal ostatním kapitánům eskadry, aby drželi bitevní linii;  v reakci na to přišel na palubu kapitán Defiance, Kirkby, a řekl Benbowovi: "Měl bys přestat, Francouzi jsou velmi silní." Benbow, zjistiv, že ostatní kapitání jsou podobného názoru, poslechl a vrátil se na Jamajku.

Důsledky 
Benbow obdržel po šarvátce psaní od Jeana du Casse:  
"Vážený pane,

Minulé pondělí jsem doufal, že budu večeřet ve vaší kajutě: avšak bůh rozhodl jinak. Jsem za to vděčný. Pokud jde o ty zbabělé kapitány, kteří vás opustili, oběste je, zaslouží si to.

Váš,

Du Casse"A tak činil: Benbow se se svými kapitány po jejich návratu soudil. Kapitáni Kirkby a Wade byli shledáni vinnými ze zbabělosti a odsouzeni k zastřelení; Wade byl uznán po celou dobu střetu opilým. Kapitán Constable byl zbaven obvinění ze zbabělosti, ale byl usvědčen z jiných obvinění a vyhozen. Kapitán Hudson zemřel dříve, než mohl být souzen. Kapitáni Fogg a Vincent byli obviněni z toho, že podepsali listinu s ostatními kapitány eskadry, že nebudou bojovat, ale představili to jako prostředek, který měl zabránit kapitánu Kirkbymu dezertovat; Benbow svědčil v jejich prospěch, a tak byli pouze suspendováni. 
Benbowova noha musela být amputována; důsledkem toho dostal horečku a 4. listopadu 1702 zemřel. Kirkby, Wade a Constable byli posláni do Plymouthu na palubu lodi HMS Bristol, kde jejich rozsudky potvrdil Jiří Dánský. Kirkby a Wade byli popraveni zastřelením na palubě Bristolu dne 16. dubna 1703. Foggovi a Vincentovi bylo povoleno se vrátit do služby.

Složení flotil

Benbowova eskadra 
Benbowova eskadra se skládala ze sedmi lodí: 

 Breda, 70, kapitán Christopher Fogg (vlajková loď)
 Defiance, 64, kapitán Richard Kirkby
 Greenwich, 54, kapitán Cooper Wade
 Ruby, 48, kapitán George Walton
 Pendennis, 48, kapitán Thomas Hudson
 Windsor, 60, kapitán John Constable
 Falmouth, 48, kapitán Samuel Vincent

eskadra Du Cassa 

 Heureux, 68, kapitán Bennet (vlajková loď)
 Agréable, 50, kapitán de Roussy
 Phénix, 60, kapitán de Poudens
 Apollon, 50, kapitán de Demuin
 Prince de Frise, 30, poručík. de St André
 Jedna zápalná loď, Cauvet
 Jeden transportér
 Čtyři šalupy

Zdroje

Reference 

Námořní bitvy Francie
Námořní bitvy Anglie
Bitvy roku 1702
Údržba:Souřadnice z Wikidat